Дзион ( из ) — ката китайского происхождения. Относится к ветви окинавского каратэ Томари-тэ. Выделяется две версии происхождения названия ката:
1. по имени легендарного воина-монаха, жившего в XV веке, якобы создавшего эту форму; 2. по названию монастыря Дзион-дзи в Китае, где предположительно создано это ката.

Ката родственно с ката Дзиттэ и Дзиин.

Ката относительно простое, не содержит сложных элементов. Получило некоторую популярность на соревнованиях по версии WKF.

Изучается в Сётокане, Сито-рю и Вадо-рю.

Примечания

Ссылки 
 Видео

Ката